Quand la ville dort (The Asphalt Jungle), film américain réalisé par John Huston (1950)
 , série télévisée américaine (1961)